Centre (anglicky [sentr], francouzsky [sántr] – střed, středisko) může znamenat:

místní název
 Centre-Val de Loire, region ve střední Francii
 Centre Court, ústřední tenisový dvorec ve Wimbledonu
 Centre county, Pennsylvania, USA

středisko
 Centre Bell, víceúčelová hala v Motréalu (Kanada)
 Centre démocrate humaniste (CDH), belgická středová strana
 Centre Georges Pompidou, galerie moderního umění v Paříži
 Centre national de la photographie, galerie a středisko fotografie v Paříži
 Centre national de la recherche scientifique (CNRS), střechová organizace francouzské vědy a výzkumu
 Centre universitaire expériemental, viz Univerzita Paříž VIII

Související články 
 Centrum

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno